Osoby o tym nazwisku:
 Adolf Szyszko-Bohusz (1883–1948) – polski architekt
 Andrzej Szyszko-Bohusz (1934–2021) – polski pedagog, profesor nauk humanistycznych
 Kazimiera Szyszko-Bohusz (1916–1999) – polska aktorka filmowa i telewizyjna

Zobacz też 
 Marian Bohusz-Szyszko (1901–1995) – polski malarz
 Michał Bohusz-Szyszko (1811–1877) – polski poliglota i tłumacz
 Jakub Bohusz-Szyszko (1855–1942) – generał brygady Wojska Polskiego
 Zygmunt Bohusz-Szyszko (1893–1982) – generał dywizji Polskich Sił Zbrojnych